Floorballligaen 2001-2002 var den 10. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Ligaen bestod af en øst og en vest række. De 4 bedste hold gik til slutspil. Aalborg Flyers var for første gang ikke at finde i den bedste række, dermed var de første DM vindere ude af den bedste række.

Vestrækken måtte efter et par sæsoner med 10 hold, se sig bestående af 9 hold.

Østrækken var igen på 10 hold.

Slutspillet blev afviklet som bedst af to kampe, hvor den samlede målscorer var afgørende hvis begge hold havde en sejr.

Grundspil

Stilling vest

Kampe vest

Stilling øst

Kampe øst

Topscorer Grundspil

Vest

Øst

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Topscorer slutspil 

Floorball-Ligaen